L'équipe d'Algérie de football est entraînée en 1963 par Kader Firoud puis Smaïl Khabatou.

Les matchs

Bilan

|-bgcolor=lightgreen

|}

Match Disputé

Notes et références

Liens externes 
  Rencontres Équipe Nationale sur dzfoot.com
  Algeria - List of International Matches sur rsssf.com

1963
Football en Algérie en 1963
Algérie